Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'US Open de tennis 2021 se déroule du 24 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Marco Trungelliti
  Peter Gojowczyk
  Christopher Eubanks
  Kamil Majchrzak
  Oscar Otte
  Botic van de Zandschulp
  Evgeny Donskoy
  Quentin Halys
  Maximilian Marterer
  Holger Rune
  Maxime Cressy
  Alex Molčan
  Antoine Hoang
  Henri Laaksonen
  Ivo Karlović
  Cem İlkel

Repêchés 
Les joueurs suivants (« lucky losers ») sont repêchés pour pallier les forfaits du Canadien Milos Raonic et du Français Gilles Simon :

  Bernabé Zapata Miralles
  Mikhail Kukushkin

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'US Open de tennis 2021
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2021
Tennis masculin en 2021